Засновье — название населённых пунктов:

Россия 
 Засновье — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Засновье — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Засновье — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.